"Vena tibial" puede referirse:

 Vena tibial anterior
 Vena tibial posterior